Derbez ist der Name folgender Personen:

 Aislinn Derbez (* 1986), mexikanische Schauspielerin
 Eugenio Derbez (* 1961), mexikanischer Schauspieler, Komiker und Filmemacher
 José Eduardo Derbez (* 1992), mexikanischer Schauspieler
 Luis Ernesto Derbez (* 1947), mexikanischer Politiker
 Silvia Derbez (1932–2002), mexikanische Schauspielerin
 Silvia Eugenia Derbez (* 1976), mexikanische Schauspielerin
 Vadhir Derbez (* 1991), mexikanischer Schauspieler